Crimes of the Heart ("crimini del cuore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Crimes of the Heart  – commedia di Beth Henley del 1980
Crimini del cuore (Crimes of the Heart) – film del 1986 diretto da Bruce Beresford, tratto dalla commedia di Beth Henley
Crimes of the Heart  – album di Ute Lemper del 1989